Сульфа́т га́ллия(III)-ка́лия — неорганическое соединение,
комплексная соль калия, галлия и серной кислоты с формулой KGa(SO),
кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты — галлийкалиевые квасцы.

Физические свойства 
Сульфат галлия(III)-калия образует кристаллогидрат состава KGa(SO)·12HO, кристаллы .

Растворяется в воде.

Литература 
 

Соединения галлия
Соединения калия
Сульфаты
галлийкали